Antonio Teshcal (Quezaltepeque, 14 de octubre de 1984), es un escritor salvadoreño.

Reseña biográfica 
Hijo de un carpintero y un ama de casa. Su madre le enseñó a leer y escribir. En su ciudad natal cursó la primaria en la escuela José Dolores Larreynaga, y la secundaria en el Instituto Nacional José María Peralta Lagos. Es veterinario zootecnista, licenciado por la Universidad de El Salvador.

Es coautor de investigaciones en el área pecuaria y de alimentos, publicadas en El Salvador, México y Holanda. Ejerció como miembro del comité editorial de la facultad de su alma mater, y de una revista de divulgación científica entre 2013 y 2015, donde también fue articulista. Ha trabajado en microbilogía y química.

Se dio a conocer publicando en periódicos y revistas. Algunos de sus textos fueron analizados en una investigación de pregrado realizada en la Universidad de El Salvador, al igual que los del pintor y poeta Carlos Teshcal, .

Su obra poética está influenciada por imágenes y conceptos de su formación académica.

Obra

Poesía y narrativa 

 Invierno (poesía, 2005)
 Péndulo (poesía, 2015)
 Los muertos (narrativa, 2016). En revista Ars N° 10
 Poemas varios (poesía, 2020) En revista cultural Malabar N° 2

Artículos y ensayos 

Responso por Juan (artículo, 2017)
 Telenovelas y teleseries: La nueva temporada del consumo y la distracción social (ensayo, 2017)
 De lo justo y lo correcto (artículo, 2019)
 La violencia sobre todo (artículo, 2019)
 El “mal chiste” que parece que no entendemos (artículo, 2019)
 «El Padrino» de Mario Puzo (ensayo, 2019)
 Irrespeto y actualidad en la novela «Los Príncipes» de Carlos Anchetta (ensayo, 2019)

Distinciones

Literarias 

 Primer lugar en la rama de narrativa (Certamen de Creación Artística “Arte Ibídem”, 2004)
 Premio único de poesía (XVIII Juegos Florales de Santa Ana, 2009)
 Primer mención de honor (Primer Certamen de Poesía “Ítalo López Vallecillos”, 2016)
 Ganador en el género de narrativa (III Certamen de Literatura Infantil “Maura Echeverría”, 2019)

Académicas 

 Third prize (Feed and Feeding for Farmers (3F) Video Competition for young researchers from developing countries - FAO, 2014)

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Catálogo de biblioteca. Universidad Luterana Salvadoreña
Revista ARS. N° 10. 2016. ISSN 2310-1180. Secretaria de Cultura de la Presidencia 
Revista Cultural Malabar. Año 1. N° 2. Ministerio de Cultura.  

Poetas de El Salvador